El término complejidad puede referirse a:

 Complejidad en sentido amplio, cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos; en términos generales, la complejidad caracteriza algo con muchas partes que forman un conjunto intrincado y difícil de comprender.

 Complejidad biológica, organismos o ecosistemas entendidos como sistemas complejos.

 Complejidad computacional, costo de los algoritmos con base en diferentes parámetros.

 Complejidad de Kolmogórov, medida de la cantidad de recursos computacionales necesarios para describir una cierta cantidad de información, y que debe su nombre a Andréi Kolmogórov.

 Complejidad social y complejidad macrosocial.

 Complejidad (álbum), un disco de la banda "Efecto Mariposa".

 Complejidad en los juegos, diversas maneras de medir la complejidad en los juegos.